Fawley – villaggio inglese situato nella contea dell'Hampshire
 Fawley – villaggio inglese situato nella contea del Berkshire
 Fawley – villaggio inglese situato nella contea del Buckinghamshire